Breault peut faire référence à :

Patronyme 
  (1938-2021), femme politique néo-brunswickoise ;
 Benjamin Breault (1988-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Francis Breault (1967-), joueur québécois de hockey sur glace ;
  (1909-1983), médecin canadien ;
  (1900-1941), soldat américain, récipiendaire de la Medal of Honor ;
 , sociologue américain ;
 Louis Adelard Breault, homme politique américain ;
  (1958-), concepteur de jeux vidéo américain ;
  (1963-), ténor américain.

Voir aussi 
 

Patronyme américain
Patronyme canadien